Степ (танець)

Танець степ є загальним терміном для танцювальних стилів, де робота ніг є найважливішою частиною танцю. Рухи кінцівок і манера виконання є обмеженими або несуттєвими.

Степ є завершенням спектру танцювальних стилів. Більш екстремальним є структура танців (наприклад, сквер данс), де моделі руху навколо танцполу і робота рук є найважливішими факторами (робота ніг - дуже проста). Більшість побутових танців охоплюють ці дві протилежності.

Існує дуже мало видів степу, так як більшість включає в себе щонайменше роботу верхньої частини тіла або манеру рук. Часто степ, який присутній у дійствах, вміщує в себе елементи так званого «показового стилю », які можуть привести до протиріччя з прихильниками традицій.

Чечітка, імовірно, є найпопулярнішим видом степу, опанувавши вплив з ряду давніх форм цього виду.

У Великій Британії та Ірландії існує багато різновидів як регіональних так і «кантрі», які вважаються особливо домінуючою формою народного танцю. Ірландський танок, поширений у шоу "River Dance, є однією з форм степу, а існуючий здавна Sean-nós є менш формальним Ірландським стилем цього танцю. Англія має дві помітні форми сільської чечітки, яку виконують у черевиках з дерев'яною підошвою, до того ж більшою мірою танцюючи степ у взутті для чечітки. Шотландія і Уельс також мають традиції, характерні для степу. Інші особливі види степу можна зустріти у США, де його називають танцем на дерев'яній або плоскій підошві, а також в Канаді в епоху стилю Кейп-Бретона.

Степ також можна знайти і в інших країнах, їх тамтешні назви  Маламбо ( Аргентина ) та Сапатеадо ( Мексика ).

Інша форма степу, поширюється завдяки Національній конференції жіночих студентських об'єднань. Танок степ має Африканське коріння і є афроамериканською традицією частини історії цього населення. Члени братств і жіночих клубів приєднуються до наслідування цього стилю - розробляють синхронізовані групові тренування, які будуть представлені в змаганнях між братствами і жіночими клубами, так званими "степ-програмами". Степ шоу є в числі членів черлідінгу та військових, особливою рисою яких є елемент виклику і відгуку, притаманний в тих формах. Ці аспекти є важливими не тільки для активізації енергії під час розваг, а й для зв'язку і запалу в межах своїх організацій.

Степ також використовується у супроводі барабанів і бас-музики.

Див. також 
 Історичні танці

Танці